Ста́міц (Штаміц) (, ) ― династія музикантів Богемії. Найвідоміші представники:

 Ян Вацлав Антонін Стаміц (1717–1757) — чеський композитор і скрипаль.
 Карл Стаміц (1745–1801) — німецький композитор і скрипаль чеського походження, представник мангеймської школи. Син Яна Вацлава Стаміца.
 Антон Стаміц (1750–1800?) — брат К. Стаміца.